D6 puede referirse a:

 D6, código IATA de la compañía aérea Interair South Africa;
 D6, la notación escrita del dado de seis caras, en los dados de rol;
 Sistema D6, un sistema de juego de rol basado exclusivamente en el uso de dados de seis caras.